Доње Синковце је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 1556 становника.

Демографија 
У насељу Доње Синковце живи 1286 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,2 година (36,6 код мушкараца и 37,8 код жена). У насељу има 473 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,51.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији